Кувши́нка бе́лая () — водное растение, вид рода Кувшинка семейства Кувшинковые (Nymphaeaceae).

Ботаническое описание 

Кувшинка белая — многолетнее водное растение.

Корневище — длинное, горизонтальное, разветвлённое, толстое тёмно-бурое, покрытое остатками черешков листьев.

Листья плавающие, округлые или сердцевидные, в диаметре до 20—30 см, тёмно-зелёные сверху, красновато-фиолетовые снизу. Черешки листьев уходят под воду, иногда на значительную глубину. Бывает, что мелкие водоёмы, в которых растёт кувшинка белая, высыхают, и тогда плавающие листья с длинными гибкими черешками отмирают. Но через некоторое время на корневище появляются маленькие листья на крепких прямостоящих черешках.

Цветки одиночные крупные, 5—20 см в диаметре, слабоароматные, плавающие, с белыми лепестками, постепенно переходящими в тычинки. Чашелистиков три—пять, зелёных. Основание чашечки округлое. Пестик один, с сидячим многолучевым плоским жёлтым рыльцем. Гинецей синкарпный, с полунижней завязью. Цветение начинается с середины лета и продолжается до осени.

Формула цветка: .

Плод — коробочка. Семена растения созревают под водой в августе — сентябре. После созревания они всплывают на поверхность.

Распространение и среда обитания 
В России растёт в европейской части, на Урале, в Западной Сибири, на Северном Кавказе,

Кувшинка белая встречается в лесной полосе и степной зоне на Украине, в Молдове, в Армении и в Азербайджане.

Растёт в водоёмах со стоячей и медленно текущей водой до 2 м глубины.

Кувшинка белая — официальная цветочная эмблема шведской провинции Сёдерманланд.

Химический состав 
Корневище кувшинки белой содержит много питательных веществ: крахмала (49 %; по другим данным, до 20 %), белка (8 %) и сахара (до 20 %). В корневище растения содержится много дубильных веществ, предохраняющих его от гниения в воде.

Хозяйственное значение и применение 
Скотом не поедается. Листьями и корневищами питаются летом водяная крыса, , , . Зимой корневищами питается ондатра. Семена поедают утки. Осенью корневищами питается выхухоль.

Корневища содержат много таннидов и могут быть использованы для дубления, а также как лекарственное вяжущее средство.

Урожайность сухих корневищ в сообществах, где господствует кувшинка, — около 2 т/га.

Молодые корневища кувшинки белой на Кавказе идут в пищу в жареном или варёном виде. Из сухих корневищ можно делать муку. Корневищами можно окрашивать ткани в чёрный и коричневый цвет. Корневища входят в состав сбора Здренко, назначавшегося раньше при раковых заболеваниях.

Семена содержат дубильные вещества и алкалоиды, могут быть использованы как заменитель кофе.

Примечания

Литература 
 
 
 Dieter Bechthold & Harro Hieronimus. Seerosen: Blütenzauber im Gartenteich, Dähne, Ettlingen 2006, ISBN 3-935175-33-7.
 Petrowsky, Egon. Seerosen für den Gartenteich, Gräfe und Unzer, München 1993, ISBN 3-7742-1792-0.
 Jantzen, Heidrun und Friedrich. Er liebt mich, er liebt mich nicht — Pflanzen der Liebe, Stuttgart 1996, ISBN 3-440-06912-5.
 Fritz Lense. Geschützte Pflanzen und Tiere. Ein Wegbegleiter durch Wiese, Wald und Bergwelt, Gütersloh 1987, ISBN 3-570-09916-4.

Ссылки 
 
 Кувшинка белая в Энциклопедии декоративных садовых растений
 

Кувшинковые
Водные растения
Кормовые растения европейского лося
Флора Евразии